Меморіал Алехіна — шаховий турнір (13-й міжнародний турнір ЦШК СРСР), що проходив у Москві від 24 листопада до 18 грудня 1971 року.

Для двадцятирічного Анатолія Карпова, чемпіона світу серед юніорів 1969 року, це була перша перемога на великому міжнародному турнірі. Він на півтора очка обійшов чинного чемпіона світу Бориса Спаського. Для Спаського цей турнір був останнім перед його матчем проти Боббі Фішера 1972 року. У цих змаганнях також брали участь колишні чемпіони світу: Василь Смислов, Михайло Таль, Тигран Петросян.

Таблиця

Література 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 15, 520. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання 
 Партії турніру  на сайті pgnmentor.com

Шахові змагання в СРСР
1971 в СРСР
1971 у шахах
Листопад 1971
Грудень 1971